Attesté dès le , le mot quadrangle désigne initialement un polygone ayant 4 sommets, et donc aussi 4 côtés : c'est un synonyme peu usité de quadrilatère.

Aujourd'hui le mot est surtout employé dans des contextes particuliers, pour désigner une figure géométrique construite à partir de 4 points, les sommets :
 en géométrie plane, un quadrangle complet est constitué des 4 sommets (non alignés 3 par 3) et des 6 segments joignant les sommets deux à deux (les côtés) ;
 en géométrie des surfaces, les côtés sont les 6 orthodromies joignant les sommets deux à deux (trois sommets ne doivent pas être « alignés », c'est-à-dire situés sur une même orthodromie) ;
 en géodésie et en planétologie, un quadrangle est un quadrilatère curviligne délimité par deux méridiens et deux parallèles.

En art, le Quadrangle ou Carré noir sur fond blanc est une huile sur toile du peintre russe Malevitch.

Notes et références

Articles connexes